Ansible steht für:

 Ansible, ein im Hainish-Zyklus von Ursula K. Le Guin eine wesentliche Rolle spielendes Science-Fiction-Gerät, das interstellare Kommunikation ohne Zeitverzögerung ermöglicht
 Ansible, ein Open-Source-Automatisierungs-Werkzeug zur Orchestrierung, allgemeinen Konfiguration und Administration von Computern
 Ansible (Magazin), von David Langford herausgegebener britischer Science-Fiction-Newsletter